Щепотьево — название населённых пунктов в России:

 Щепотьево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Щепотьево — село в Белинском районе Пензенской области.
 Щепотьево — деревня в Заокском районе Тульской области.

См. также 
 Щепотьев
 Щепотько